Pan má více významů:

 pan (titul) – oslovení nebo titul muže
 Pan – latinsky rod šimpanz
 Pan (mytologie) – řecký bůh
 Pan (román) – román norského spisovatele Knuta Hamsuna
 Pan (pivo) – značka chorvatského piva

Předpona 
 Předpona pan- () znamená vše, všechno, zapojení všech členů skupiny. Příklady:
 Panslavismus
 Panafrické barvy
 Panteismus

Fotografie 
 panning – ve fotografii – horizontální pohyb kamery při snímání
 panchromatický film – typ fotografického černobílého filmu

Místa 
 Pan (kráter) – kráter na měsíci Amalthea
 Pan (měsíc) – měsíc planety Saturn
 Pan (solná pláň) – označení solné pláně (Jižní Afrika, Austrálie)

Příjmení 
 Pan (příjmení), např.
 Pan Ki-mun – jihokorejský diplomat
 Peter Pan – fiktivní literární, dramatická a filmová postava z děl Jamese M. Barrie

Zkratky 
PAN
 Panama
 Personal Area Network – druh počítačové sítě
 Polská akademie věd – Polska Akademia Nauk
 polyakrylonitril
 polyakrylonitrilová vlákna
 Primary Account Number, číslo platební karty

Související články 
 Petr Pan (rozcestník)
 slečna

Externí odkazy 
 

